George Moore peut désigner :
 George Moore (1852-1933), romancier, poète, auteur dramatique, mémorialiste et critique d'art irlandais ;
 George Moore (1918-2014), pentathlonien américain ;
 George Edward Moore (1873-1958), philosophe britannique qui a énoncé le paradoxe qui porte son nom ;
George Henry Moore (1812-1905), éleveur de moutons et riche propriétaire néo-zélandais ;
George Thomas Moore (1871-1956), botaniste américain.